Le nom Freddy Meyer peut faire référence à :
Frederick Charles "Freddie" Meyer, musicien, guitariste, compositeur américain, originaire de l'Ohio, né en 1946, longtemps résidant de Les Andelys.
Freddy Meyer, joueur de hockey sur glace américain né en 1981.
Freddy Meyer, personnage de fiction des œuvres de Bernard Werber.

Voir aussi